Archánes-Asteroúsia () est un dème situé dans la périphérie de la Crète en Grèce.

Le dème actuel résulte de la fusion en 2011 des anciens dèmes d'Archánes, d'Asteroúsia et de Níkos Kazantzákis.

Notes et références

Articles connexes 
 Monts d'Asterousia
 Plaine de la Messara

Dème en Crète